{{Ficha de noble
|nombre              = Carl Johan Bernadotte
|Escudo              = 
|título              = Conde de Wisborg y príncipe Bernadotte
|imagen              = Carl Johan Bernadotte 2010.jpg
|tamaño de imagen    = 200px
|mandato             = 
|coronación          = 
|otros títulos       = 
 Príncipe de Suecia(1916 - 1946) 
 Duque de Dalecarlia(1916 - 1946)
|nombre completo     = Carl Johan Arthur Bernadotte
|fecha de nacimiento = 31 de octubre de 1916
|lugar de nacimiento = Estocolmo,  Suecia
|fecha de defunción = 5 de mayo de 2012(95 años)
|lugar de defunción = Ängelholm, 
|predecesor          = 
|consorte            =  
 Elin Kerstin Margaretha Wijkmark (1946 – 1988)
 Condesa Gunnila Märta Louise Watchmeisteraf Johannishus(1988 – 2012)
|descendencia        = Mónica Cristina BernadotteCristián Carlos Bernadotte
|casa real           = Bernadotte
|padre               = Gustavo VI Adolfo de Suecia 
|madre               = Margaret Windsor
|firma =
|escudo = Arms of Prince Bernadotte 1951 Luxembourg.jpg
}}

Carl Johan Bernadotte (Carl Johan Arthur Bernadotte; Estocolmo, 31 de octubre de 1916 - Ängelholm, 5 de mayo de 2012) fue príncipe de Suecia y duque de Dalecarlia hasta 1946, conde de Wisborg a partir de 1951, fue el quinto hijo del rey Gustavo VI Adolfo y de su primera esposa, la princesa Margarita de Connaught.

Carlos Juan perdió sus títulos reales y su derecho en la línea de sucesión dinástica sueca cuando se casó el 19 de febrero de 1946 con la periodista Elin Kerstin Margaretha Wijkmark. Su pariente la gran duquesa Carlota de Luxemburgo le otorgó el 2 de julio de 1951 el título de conde de Wisborg. Tras la muerte de Elin Kerstin, el conde se casó 29 de febrero de 1988 con la condesa Gunnila Märta Louise Watchmeister af Johannishus, de ascendencia estoniana. Los padres de la condesa fueron el conde Nils Wachtmeister af Johannishus y la baronesa Märta de Geer af Leufsta. Gunnila falleció en 2016.

Dedicó la mayor parte de su vida a asuntos de negocios. Durante la segunda guerra mundial, recibió una invitación para presentar su candidatura a rey de Hungría, pero Carlos Juan la rechazó.

No tuvo hijos biológicos. Con Elin Kerstin Margareta Wijkmark adoptó dos hijos, Mónica (nacida en 1948) y Cristián (nacido en 1949). En el momento de su muerte era el último bisnieto vivo de la reina Victoria del Reino Unido.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Nobles de Luxemburgo
Matrimonios morganáticos
Realeza europea desheredada
Galardonados con la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia (grado desconocido)
Orden de la Estrella Polar
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Nacidos en Estocolmo
Caballeros de la Orden de Carlos XIII
Nobles de Suecia del siglo XX
Nobles de Suecia del siglo XXI